
Der Shiyu-Mensch oder Zhiyu-Mensch ist ein 1963 in China entdecktes Fossil von Homo-sapiens aus dem späten Paläolithikum, das nach dem Dorf Shiyu des Stadtbezirks Shuocheng in Shuozhou der Provinz Shanxi benannt wurde. Von der geologischen Periode gehört er in die Zeit vor ca. 28.000 Jahren, das heißt ins Jungpleistozän. Die Stätte seiner Entdeckung liegt im Norden des Dorfes am Fuß des Gebirges Heituo Shan.

Es handelt sich um ein Stück des Hinterhauptsbeins. Gleichzeitig wurde eine große Menge von Knochen mit Brandspuren, Tierfossilien und eine große Menge von Steinwerkzeugen entdeckt. Die Tierfossilien stammen hauptsächlich von Wildpferden (Equus ferus), Asiatischen Eseln (Equus hemionus) und Przewalski-Gazellen (Procapra przewalskii). Die Steinwerkzeuge sind meist relativ klein, es sind hauptsächlich kleine Chopper, zugespitzte Geräte und steinerne Pfeilspitzen.

Die Stätte wurde vom Institut für Wirbeltierpaläontologie und Paläoanthropologie der Chinesischen Akademie der Wissenschaften erforscht. Die Stätte der Entdeckung steht seit 1965 auf der Denkmalliste der Provinz Shanxi.

Siehe auch 
 Shiyu-Kultur (bzw. Zhiyu-Kultur)
 Liste von homininen Fossilien des Paläolithikums in China
 Liste paläolithischer Fundstätten in China
 Denkmäler der Provinz Shanxi

Literatur

Nachschlagewerke 
 Cihai („Meer der Wörter“), Shanghai cishu chubanshe, Shanghai 2002, ISBN 7-5326-0839-5
 Zhongguo da baike quanshu: Kaoguxue („Archäologie“). Beijing: Zhongguo da baike quanshu chubanshe 1986

Einzelnachweise 

Hominines Fossil aus China
Shanxi
Altsteinzeitlicher Fund (China)
Archäologischer Fund (Asien)